Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет — регулярный международный турнир, проводимый Международной федерацией хоккея с мячом среди юниорских сборных команд.

История 
В турнире принимают участие хоккеисты не старше 19 лет (в турнирах 1994 и 1996 годов — не старше 20 лет). C 1968 по 2016 год чемпионат проводился раз в два года, с 2017 года проводится ежегодно. До 1990 года победителя чемпионата выявляли в матчах однокругового турнира, с 1992 года за матчами предварительного этапа, проходящими в один круг, следуют игры плей-офф.

 I чемпионат мира — Иматра, Лаппенранта и Миккели, Финляндия, 22—25 февраля 1968 года.
 II чемпионат мира — Архангельск, СССР, 7—10 марта 1970 года.
 III чемпионат мира — Драммен, Норвегия, 15—18 февраля 1972 года.
 IV чемпионат мира — Венерсборг, Кунгэльв, Лидчёпинг, Мариестад и Трольхеттан, Швеция, 12—15 февраля 1974 года.
 V чемпионат мира — Венерсборг, Лидчёпинг, Мариестад и Трольхеттан, Швеция, 22—25 января 1976 года.
 VI чемпионат мира — Ульяновск, СССР, 25—28 января 1978 года.
 VII чемпионат мира — Хельсинки, Финляндия, 31 января — 3 февраля 1980 года.
 VIII чемпионат мира — Шиен, Норвегия, 4—7 февраля 1982 года.
 IX чемпионат мира — Варберг, Венерсборг, Кунгэльв и Трольхеттан, Швеция, 2—5 февраля 1984 года
 X чемпионат мира — Сыктывкар, СССР, 8—11 февраля 1986 года.
 XI чемпионат мира — Иматра, Лаппенранта и Миккели, Финляндия, 4—7 февраля 1988 года.
 XII чемпионат мира — Осло, Норвегия, 1—4 февраля 1990 года.
 XIII чемпионат мира — Сундсвалль и Хернёсанд, Швеция, 30 января — 2 февраля 1992 года.
 XIV чемпионат мира — Новосибирск, Россия, 2—5 февраля 1994 года.
 XV чемпионат мира — Порво и Хельсинки, Финляндия, 2—4 февраля 1996 года.
 XVI чемпионат мира — Осло, Норвегия, 30 января — 1 февраля 1998 года.
 XVII чемпионат мира — Гренгесберг и Смедьебакен, Швеция, 4—6 февраля 2000 года.
 XVIII чемпионат мира — Кемерово, Россия, 1—3 февраля 2002 года.
 XIX чемпионат мира — Варкаус и Миккели, Финляндия, 30 января — 12 февраля 2004 года.
 XX чемпионат мира — Драммен, Норвегия, 27—29 января 2006 года.
 XXI чемпионат мира — Сёдерхамн, Швеция, 25—27 января 2008 года.
 XXII чемпионат мира — Ульяновск, Россия, 29—31 января 2010 года.
 XXIII чемпионат мира — Пори, Финляндия, 27—29 января 2012 года.
 XXIV чемпионат мира — Осло, Норвегия, 24—26 января 2014 года.
 XXV чемпионат мира — Трольхеттан, Швеция, 5—7 февраля 2016 года.
 XXVI чемпионат мира — Сыктывкар, Россия, 27—29 января 2017 года.
 XXVII чемпионат мира — Драммен, Норвегия, 26—28 января 2018 года.
 XXVIII чемпионат мира — Красноярск, Россия, 25—27 января 2019 года.
 XXIX чемпионат мира — Хельсинки, Финляндия, 24—26 января 2020 года.
 XXX чемпионат мира — Катринехольм, Швеция, 1—3 апреля 2022 года.
 XXXI чемпионат мира — Гётеборг, Швеция, 20—22 января 2023 года

Победители и призёры

Медальный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
P19-landslaget / Historik och statistik old.svenskbandy.se 

Чемпионаты мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года